(1921-1999), biologiste italien
 Carlo Scognamiglio (né en 1944), homme politique et professeur italien
 Carlo Scognamiglio (né en 1983), cycliste italien
 Francesco Scognamiglio (né en 1975), styliste italien
  (né en 1987), footballeur italien
  (né en 1958), psychothérapeute, psychanalyste et écrivain italien
 Vittoria Scognamiglio, actrice italienne

Voir aussi 
 

Patronyme italien